Terdzjola (gemeente), een gemeente in de regio Imereti in Georgië
 Terdzjola (stad), de hoofdplaats van deze gemeente